218 км, 218-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от раздельных пунктов, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Объекты железнодорожной инфраструктуры

Казахстан 
 218 км — остановочный пункт КТЖ в Мугалжарском районе Актюбинской области. (668047)
 218 км — остановочный пункт КТЖ в Фёдоровском районе Костанайской области. (684618)

Россия 
 218 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на территории Солецкого муниципального округа Новгородской области. (057954)
 218 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Вяземском районе Смоленской области. (175116)
 218 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Бабынинском районе Калужской области. (184543)
 218 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в границах ГП Бобров Воронежской области. (582715)
 218 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги на территории Ирбитского муниципалитета Свердловской области. (787833)
 218 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги на территории Медногорского гор. округа Оренбургской области. (813510)

Украина 
 218 км — остановочный пункт Одесской железной дороги в Новоукраинском районе Кировоградской области. (411812)